Сауле Магазбеккызы Досжан (род. 2 сентября 1959, село Актам Уйгурского района Алматинской области) — поэтесса, писатель, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международных и республиканских конкурсов в области литературы, член Союза писателей Казахстана, Союза журналистов Казахстана и International Women’s Writing Guild (IWWG).

Биография 
Начиная с 1974 года её стихотворения и статьи стали публиковаться в районных и областных («Жетісу») газетах. С отличием окончила Актамскую среднюю школу. В 1987 году окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.
В 2006 году окончила юридический факультет Центрально-Азиатского Университета. Ещё в стенах университета её произведения вошли в сборники молодых поэтов «Аудитория», «Тоғыз перне», «Қарлығаш», а также явяляется лауреатом фестиваля «Жігер».
 1982—1984 гг. — корреспондент Социалистік Қазақстан.
 1995—2000 гг. — заместитель главного редактора газеты-журнала «Қазақ тілі мен әдебиеті», первый редактор журнала «Ұлағат».
 2000—2002 гг. — журналист, Қазақ радиосы.
 2003—2018 гг. — сотрудник Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
 2018 — участие в конкурсе на престижную литературную премию «Букер» 2019 года.

Награды 
 2001 г. — «Лауреат премии имени Ануара Байжанбаева» Союза журналистов Казахстана в связи с 10-летием Независимости Казахстана.
 2002 г. — Гран-при совместного конкурса Парламента РК и Министерства обороны «Ел қорғаны».
 2006 г. — юбилейная медаль 10 лет Парламенту Республики Казахстан.
 2009 г. — нагрудный знак «Мәдениет қайраткері» Министерства культуры РК.
 2010 г. — Гран-при по поэзии на республиканском конкурсе НДП «Нұр Отан» «Елім деп соққан жүрегім».
 2011 г. — третье место на республиканском поэтическом состязании (мушайра) «Тәуелсіздікке тарту».
 2011 г. — присвоено звание «Почетный гражданин Уйгурского района» Алматинской области.
 2013 г. — второе место на поэтическом состязании (мушайра) «Жайна, жаса Астана», посвященном 15-летию Астаны.
 2014 г. — призёр радиофестиваля «Әскери әндер» за произведение «Сарбаздар маршы».
 2015 г. — юбилейная медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана».
 2015 г. — Указом Президента РК присвоено звание Заслуженный деятель Казахстана.
 2016 г. — юбилейная медаль «25 лет независимости Республики Казахстан».
 2016 г. — победитель номинации «Үздік ақын» на форуме «ТӘУЕЛСІЗДІК. ӘДЕБИЕТ. ҚАЛАМГЕР», посвященном 25-летию Независимости страны.
 2017 г. — «Open Eurasian Literature Festival & Book Forum-2017» (Швеция), книга «Мое чужое сердце» — 3 место в номинации «проза».
 2018 г. включена в список Международной премии Букер (Man Booker International Prize (Лондон).
 2018 г. — первое место на поэтическом состязании (мушайра) «Ел тірегі — Елорда», посвященном 20-летию Астаны.
 2018 г. награждена медалью «20 лет Астаны».
 2019 г. награждена «Благодарственным письмом» Президента Республики Казахстан.
 2019 г. присвоено звание «Почетный гражданин Алматинской области».
 2020 г. награждена нагрудным знаком «МЕЙІРІМ» Ассамблеи народа Казахстана.
 2020 г. награждена медалью «Халық Құрметі» альянса библиотек Казахстана
 2020 г. Указом Президента РК награждена медалью «Халық Алғысы».
 2020 г. удостоена Международной литературной премии «АЛАШ».
 2020 г. награждена юбилейной медалью «АБАЙ» министерства спорта и культуры РК.

Творчество 
 2000 г. — «Жыр тәж» (поэзия) / издательство «Атамұра»;
 2006 г. — «Үшінші есіктің құпиясы» (проза) / издательство «Қазақпарат»;
 2008 г. — «Жатқа туған бала» (проза) / издательство «Фолиант»;
 2011 г. — «Арман қала» (поэзия) / издательство «Қазығұрт»;
 2013 г. — «Үлкен үйдегі үрей» (проза) / издательство «Жазушы»;
 2014 г. — «Құдіретті қалам иесі» (проза) / издательство «Фолиант»;
 2015 г. — «Менің жалғыз серігім» (поэзия) / издательство «Дәстүр»;
 2015 г. — «Өгей жүрек» (проза) / издательство «Фолиант»;
 2016 г. — «Мое чужое сердце» (проза)/издательство «Фолиант»;
 2017 г. — «Сағыныш» (проза) издательство «Hertfordshire Press» Лондон
 2018 г. — «Когда женщина заложница» издательство «Profimedia»
 2019 г. — «Үлкен Үйдегі үрей» проза издательство «BRK Press»
 2019 г. — «Қасірет пен Тағдыр» роман, издательский дом «Қазақ Университеті»
 2019 г. — «Қасірет пен Тағдыр» роман, издательство «Фолиант»
 2019 г. — «Трагедия и судьба» роман на русс. яз.изд. «Фолиант»
 2020 г. — Таңдамалы шығармалары(поэзия) 1- том- издательство «Фолиант»
 2020 г. — «Ауылдан шыққан миллионер» проза издательство «Нұрлы Әлем»
 2020 г. — «Үзілмеген Үміт» роман екінші кітап. издательский дом «Қазақ Университеті»
 2020 г. — «Үзілмеген Үміт» роман екінші кітап. издательство «Фолиант»
 2021 г. — «Біртуар» роман. издательство «Ел-шежіре» баспасы.
 2021 г. — «Уникальный-Біртуар» роман орысша-қазақша издательство «Баянжүрек».
 2021 г. — «Ауылдан шыққан миллионер» 2- томы «Мақсатқа барар жолда». Проза. издательство «Нұрлы Әлем»
 2021 г. — «Жалғыздың жарасы» роман издательство «Принт-Плюс» баспасы
 2021 г. — «Когда жива надежда» роман на русс.яз изд. «Ел-шежіре»
 2021 г. — «Когда жива надежда» роман на русс.яз. изд. «Фолиант»

 2018 — Книга «Мое чужое сердце» на немецком языке презентована в рамках международного форума «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в Берлине..

 Автор мультфильма «Маймақ қаз», текстов около 20 песен.

Рецензии 
«Көрдемшенің қасіреті» хақында…

Семья 
Супруг — Сат Токпакбаев, дети — Райгуль Досжан (1982 г.), Айнур Досжан (1988 г.), Асель Досжан (1993 г.).

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Журналисты СССР
Журналисты Казахстана